Anna Gué é uma cantora, compositora, violonista e produtora de música popular brasileira.

Discografia 
 Anna Gué - PERTO (Guéventos)
 Gatas Extraordinárias (SevenMusic/UniversalMusic)
 Música para Peão Brasileiro (SevenMusic/UniversalMusic)
 Sertanejo Acústico (SevenMusic/SonyMusic)

Ligações externas 
WebSite: Anna Gué

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositoras
Compositores do Rio de Janeiro (estado)